Марвари, Марвади (मारवाड़ी) — индоарийский язык, один из основных диалектов раджастхани, распространён на западе штата Раджастхан в исторической области Марвар (раджастханские округа Джодхпур, Пали, Сирохи, Джалор, Джайсалмер, Чуру, Биканер, Нагаур, Аджмер, Бармер), соседствует с диалектами других исторических областей Раджастана Шекхавати, Мевари, Хадоти, Дхундхари, Багри и др. Выходцы из Марвара (англ.), являясь представителями торговой касты марвари, рассеяны по разным регионам Индии.

Изучение 
Первую грамматику раджастхани написал джайнский монах Хемачандра Сури (हेमचन्द्र सूरी, 1089−1172).

Письменность 
Для записи языка марвари на данный момент используется преимущественно девангари, иногда арабское письмо (в Пакистане). Ранее также использовалось письмо махаджани, но сейчас оно полностью вытеснено деванагари.

Ссылки 

 
 Христианский фильм на языке марвари (видео)
 Краткий англо-марвари разговорник

Языки Индии
Индоарийские языки